Grosew ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Grosew (* 1969), bulgarischer Journalist
 Jonko Grosew (* 1965), bulgarischer Jurist und Richter